O Campeonato Regional do Fogo é o principal torneio de futebol da Ilha do Fogo em Cabo Verde. É gerenciada pela Associação Regional de Futebol do Fogo (ARFF).

Temporada atual
A nova edição de 2021/22 é composta por 10 clubes na primeira Divisão e 12 na segunda Divisão. Serão disputadas 18 rodadas, em turno e returno, como na edição anterior.

Clubes

1ª divisão
ABC de Patim - Patim
Académica do Fogo - São Filipe
Botafogo -São Filipe
Desportivo - Cova Figueira
Grito Povo - Ribeira do Ilhéu
Juventude - São Filipe
Nova Era - São Filipe
Nô Pintcha - Mosteiros
Spartak - São Filipe
Valência - São Filipe
Vulcânicos - São Filipe

2ª divisão
Atlântico - Cutelo
Atlético Mosteiros - Mosteiros
Baxada - Cova Figueira
Brasilim - São Filipe
Cutelinho - Mosteiros
Esperança - Achada Furna
Juventus - Curral Grande
Luzabril - Luzia Nunes
Parque Real - Cova Figueira
Pavense - Figueira Pavão
União São Lourenço

O início
Essa fase refere-se às competições que antecederam o Campeonato Insular do Fogo

Títulos

Liga Insular/Campeonato Insular do Fogo
1950-1973: não houve
1974: Vulcânicos
1975: não houve
1976: Botafogo FC
1977: Botafogo FC
1978: Botafogo FC
1979: Botafogo FC
1980: Botafogo FC
1981: Botafogo FC
1982: Botafogo FC
1983: Botafogo FC
1984: Associação Académica do Fogo
1985: Botafogo FC
1986: Botafogo FC
1987 : Associação Académica do Fogo
1988 : Associação Académica do Fogo
1989 : Botafogo FC
1990 : Botafogo FC
1991 : Associação Académica do Fogo
1992 : Botafogo FC
1993 : Associação Académica do Fogo
1994 : Vulcânicos
1995 : Associação Académica do Fogo
1996 : Botafogo FC
1997 : Associação Académica do Fogo
1998 : Vulcânicos
1999 : Vulcânicos
2000 : Vulcânicos
2001 : Botafogo FC
2002 : Associação Académica do Fogo
2003 : Cutelinho FC
2004 : Vulcânicos
2005 : Associação Académica do Fogo
2006 : Botafogo FC
2007 : Vulcânicos

Primeira Divisão do Fogo
2008 : Associação Académica do Fogo
2009 : Vulcânicos
2010 : Botafogo FC
2011 : Vulcânicos
2012 : Associação Académica do Fogo
2013 : Associação Académica do Fogo
2013-14 : Associação Académica do Fogo
2014-15 : Spartak (Aguadinha)
2015-16: Vulcânicos
2016-17: Vulcânicos
2017-18: Vulcânicos
2018-19: Académica do Fogo
2019-20: não houve
2020-21: não houve
2021-22: Botafogo FC

Titulos por clubes

Ver também
Taça do Fogo
Super Taça do Fogo
Torneio de Abertura do Fogo

Notas

Ligação externa
Liga Insular do Fogo

Futebol de Cabo Verde